Děkanát Rosice nebo děkanství rosické je územní část brněnské diecéze. V současné době zahrnuje 18 římskokatolických farností. Funkcí děkana vykonával od července 2004 do listopadu 2014 R. D. Mgr. Tomáš Mikula, farář farnosti Troubsko. Od prosince 2014 je děkanem Mons. František Koutný, jeho nástupce ve funkci faráře ve farnosti Troubsko. Děkanství bylo zřízeno roku 1789.

Seznam farností

Odkazy

Reference

Literatura

Externí odkazy 
 Biskupství brněnské: Děkanství rosické

 
Rosice
Náboženství v Rosicích
Náboženství v okrese Brno-venkov
Vzniklo 1789